Elizaveta Kuličkova era la campionessa in carica degli Australian Open 2014 - Singolare ragazze, ma non ha preso parte a questa edizione (superamento età).

Tereza Mihalíková ha vinto il titolo battendo in finale Katie Swan con il punteggio di 6-4 6-4

Teste di serie 

  Xu Shilin (terzo turno)
  Jil Teichmann (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Aliona Bolsova Zadoinov (quarti di finale)
  Dalma Gálfi (semifinale)
  Kimberly Birrell (terzo turno)
  Naiktha Bains (secondo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)

  Luisa Stefani (secondo turno)
  Anna Blinkova (terzo turno)
  Raveena Kingsley (quarti di finale)
  Zheng Wushuang (secondo turno)
  Seone Mendez (primo turno)
  Katie Swan (finale)
  Miriam Kolodziejová (secondo turno)
  Tami Grende (primo turno)

Draw

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Australian Open 2015